La classifica perpetua (o classifica all-time) è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nella Superliga, a partire dal 2006, anno della sua istituzione.

La classifica è aggiornata alla fine della stagione 2016-17.

Classifica 

Campionato serbo di calcio
Serbia